Oscar (O'Neill) Oxholm kan henvise til flere personer:

 Oscar O'Neill Oxholm (officer) (1809-1871) – dansk officer
 Oscar O'Neill Oxholm (hofmarskal) (1855-1926) – dansk hofmarskal, ceremonimester og overkammerherre
 Oscar O'Neill Oxholm (diplomat) (1889-1949) – dansk diplomat